Turnau heißen:

 Turnau (Steiermark), Marktgemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
 Turnov, Stadt in Tschechien

Personen:
 Grzegorz Turnau (* 1967), polnischer Liedermacher
 Josef Turnau (1888–1954), österreichischer Regisseur und Opernintendant
 Laura Turnau (1882–1978), Kinderärztin
 Wilhelm Franz August Turnau (1832–1915), deutscher Reichsgerichtsrat

sowie:
 ÖNWB - Turnau, österreichische Lokomotive, siehe ÖNWB IIa
 ÖNWB - Turnau II, österreichische Lokomotive, siehe kkStB 15

Siehe auch:
Thürnau, Thurnau
Tyrnau, Thyrnau